Rouland est un patronyme porté notamment par :

 Gustave Rouland (1806-1878), homme politique français, père de Gustave Hippolyte et grand-père de Gustave André Julien; Signature : Rouland ;
 Gustave Hippolyte Rouland (1831-1898), homme politique français, fils de Gustave et père de Gustave André Julien  ; Attention ! Signature : G.Rouland ;
 Jacques Rouland (1930-2002), homme de radio et de télévision français, frère de Jean-Paul ;
 Jean-Paul Rouland (1928-), homme de radio, de télévision, écrivain, auteur dramatique et peintre français, frère de Jacques ;
 Gustave André Julien Rouland (1860-1937), avocat et homme politique français, fils de Gustave Hippolyte et petit-fils de Gustave.
Norbert Rouland (né en 1948), juriste, professeur d'anthropologie juridique

Homonymie de patronyme
Patronyme normand